Mirza je jméno odvozené z perského výrazu amirzade (syn vládce). Nositeli jsou například:

 Dia Mirzaová (* 1981) – indická modelka
 Iskandar Mírza (1899–1969) – pákistánský státník
 Mirza Bašić (* 1991) – bosenský tenista
 Mirza Delibašić (1954–2001) – bosenský basketbalista
 Mirzá Ghálib (1796–1869) – indický básník
 Mirza Gulám Ahmad (1835–1908) – indický náboženský vůdce
 Mirza Khazar (1947–2020) – ázerbájdžánský žurnalista
 Sania Mirzaová (* 1986) – indická tenistka
 Shazia Mirzaová (* 1979) – britská komička

další významy
 Mirza (rod) – rod poloopic
 Mirza: The Untold Story – indický film
 Murzim neboli Mirza – hvězda v souhvězdí Velkého psa